Гершельман, Александр Сергеевич (1893—1977) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Гершельман, Василий Сергеевич (1884—1919) — георгиевский кавалер, создатель и командир первой кавалерийской части Добровольческой армии.
 Гершельман, Георгий Сергеевич (1888—1914) — поручик лейб-гвардии Конной артиллерии, герой Первой мировой войны.
 
 Гершельман, Иван Романович (род. 1854) — военный, командир Звенигородского 142 пехотного полка, затем генерал-лейтенант, начальник 45-й пех. дивизии
 Гершельман, Карл Карлович (1899—1951) — поэт, прозаик, художник первой волны эмиграции.
 Гершельман, Константин Иванович (1825—1898) — русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Гершельман, Лев Карлович (1889—1979) — георгиевский кавалер, участник Белого движения.
 Гершельман, Роман (Роберт) Иванович (1815—1887) — российский военачальник, генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Гершельман, Сергей Константинович (1854—1910) — московский генерал-губернатор.
 Гершельман, Фёдор Константинович (1853—не ранее 1927) — кутаисский военный губернатор, член Военного совета.

Примечания